Císařovna Wang může znamenat:

 Císařovna Wang (Čcheng-chua) – mingská císařovna, manželka Čcheng-chuy, císaře čínské říše Ming,
 Císařovna Wang (Ťing-tchaj) – mingská císařovna, manželka Ťing-tchaje, císaře čínské říše Ming,
 Císařovna Wang (Wan-li) – mingská císařovna, manželka Wan-liho, císaře čínské říše Ming.